Coșereni se poate referi la:
 Localități din România:
 Coșereni, Dolj			
 Coșereni, Ialomița, reședința comunei cu același nume